Camille Ferri-Pisani (1819-1893) : général français
Paul Félix Ferri-Pisani (1770-1846) est un homme politique français de l'Empire et de la Restauration
Pierre Ferri-Pisani (1901-1963) est un homme politique et syndicaliste français